Paranjpe (auch Paranjape, Paranjpye; Marathi:  ) ist der Name von:

 Raghunath Purushottam Paranjpye (1876–1966), indischer Gelehrter und Diplomat
 Raja Paranjpe (1910–1979), indischer Schauspieler und Filmregisseur
 Sai Paranjpye (* 1938), indische Filmregisseurin
 Shakuntala Paranjpye (1906–2000), indische Schauspielerin, Sozialaktivistin, Politikerin und Autorin
 Shivaram Mahadeo Paranjape (1864–1929), indischer Autor

mr:परांजपे